Термин Сье́рра-Ма́дре (, «основной, материнский хребет») может относиться к одному из нескольких горных хребтов:

 Западная Сьерра-Мадре — горный хребет на северо-западе Мексики и на юге штата Аризона
 Восточная Сьерра-Мадре — горный хребет на северо-востоке Мексики
 Южная Сьерра-Мадре — горный хребет на юге Мексики
 Сьерра-Мадре-де-Чьяпас — горный хребет, который располагается на юго-востоке Мексики, на юге Гватемалы, на севере Эль-Сальвадора и на западе Гондураса
 Сьерра-Мадре (Филиппины) — горный хребет на острове Лусон
 Сьерра-Мадре — горный хребет в штате Калифорния.
 Сьерра-Мадре — горный хребет в штате Вайоминг.

Города 
 Сьерра-Мадре — город, расположенный у подножья гор Сан-Габриель

Культура 
 Сокровища Сьерра-Мадре — роман Б. Травена
 Сокровища Сьерра-Мадре — фильм Джона Хьюстона, экранизация романа

Видеоигры 

 Сьерра-Мадре — главная локация дополнения Dead Money видеоигры Fallout: New Vegas